Peltojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Peltojärvi, Enontekis, sjö i Enontekis,  (2,5 km²)
2. Peltojärvi, Kemijärvi, sjö i Kemijärvi,  (1,3 km²)
3. Peltojärvi (sjö i Enare, Lappland, Finland), sjö i Enare,  (6,5 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar